Esta é uma lista de países e territórios por taxa de urbanização.

Existem duas medidas do grau de urbanização de uma população. A primeira descreve a porcentagem da população total que vive em áreas urbanas, como definido pelo país. A segunda descreve a taxa projetada de variação média do tamanho da população urbana durante o período de tempo determinado.

Os dados são do CIA World Factbook.

Listas de países
Geografia urbana